Sadat steht für:

 Madinat as-Sadat, Stadt im Gouvernement al-Minufīya, Ägypten

Sadat ist der Familienname folgender Personen:

 Anwar as-Sadat (1918–1981), ägyptischer Politiker
 Bashir Ahmad Sadat (* 1981), afghanischer Fußballspieler
 Dschihan as-Sadat (1933–2021), ägyptische Bürgerrechtlerin, Frau von Anwar as-Sadat
 Fareed Sadat (* 1998), afghanischer Fußballspieler
 Roya Sadat (* 1983), afghanische Filmregisseurin und Drehbuchautorin
 Shahrbanoo Sadat (* 1990), afghanischstämmige Filmregisseurin und Drehbuchautorin
 Ssiawosh Sadat (* 1989), deutscher Rapper und Produzent, siehe SSIO
 Talaat Sadat (1954–2011), ägyptischer Politiker

SADAT steht für:
 SADAT International Defense Consulting Construction Industry and Trade (Sadat A.Ş.), privates Sicherheits- und Militärunternehmen in der Türkei

Siehe auch:
 Sayyid, Einzahl von Sadat